«Портовик» — существующий российский мини-футбольный клуб, первый профессиональный мини-футбольный клуб в Архангельской области. Представлял город Архангельск.

Создан на базе команды «Портовик», одного из лидеров Архангельского футбола и мини-футбола. 

Главным тренером команды являлся Никита Нестерчук.

Сезон 2021 стал дебютным для команды ФК «Портовик» в Архангельской Дворовой Лиге по мини-футболу. Команда заняла третье место.

Примечания 

Мини-футбольные клубы России
Спортивные клубы Владивостока